Дом Свешникова — многозначный термин:

 Дом Свешникова — дом в Казани на улице Гладилова.
 Дом Свешникова — дом в Казани на улице Кави Наджми.